Buerenia är ett släkte av svampar. Buerenia ingår i familjen Protomycetaceae, ordningen Taphrinales, klassen Taphrinomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Buerenia